Мина Сандуолл (; род. 23 октября 2001 года, Нью-Йорк) — американская актриса. Получила известность благодаря роли Пенни Робинсон в сериале «Затерянные в космосе».

Биография 
Мина Сандуолл родилась 23 октября 2001 года в Нью-Йорке. Она имеет шведские и итальянские корни. Детство провела в Европе.

Дебютировала на телевидении в 2010 году. В 2015 году сыграла второстепенные роли в фильмах «План Мэгги», «Всё, что у меня есть» и «#Хоррор».

С 2018 по 2021 год снималась в сериале «Затерянные в космосе».

С 2020 года играет роль Литы в сериале «Легенды завтрашнего дня».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Международной школы ООН